Малая Елховка — название населённых пунктов в России:

 Малая Елховка — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Малая Елховка — деревня в Лямбирском районе Мордовии.

См. также 
 Елховка
 Большая Елховка